Gérard Lartigau (né en 1942), acteur français ;
 Éric Lartigau (né en 1964), acteur et réalisateur français ;
 Cécile Lartigau (née en 1989), ondiste française.

Voir aussi
 Jean Lartigaut.